Buskia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Joshua Alder 1856. Buskia ingår i familjen Buskiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Buskia